Milieuheffing / milieubelasting, belastingheffing m.b.t. milieu-impact
 Milieu-impact - negatieve invloed die menselijk handelen heeft op de natuurlijke omgeving en op de ecosystemen van de Aarde